Джон Эванс:
 Эванс, Джон (1877—1990) — британский долгожитель.
 Эванс, Джон (? — 1723) — валлийский пират XVIII века.
 Эванс, Джон (1823—1908) — британский геолог и археолог.
 Эванс, Джон Виктор (1925—2014) — американский политик, 27-й губернатор Айдахо.
 Эванс, Джон Дэвис (1925—2011) — британский археолог, исследователь доисторической эпохи Средиземноморья.
 Эванс, Джон Роберт (1929—2015) — канадский врач и учёный, политический и общественный деятель.
 Эванс, Джон Томас (1770—1799) — валлийский исследователь, составивший одну из первых карт реки Миссури.
 Эванс, Джонни (род. 1988) — североирландский футболист, брат Корри Эванса.